Ле-Гарн Ле-Ґарн (фр. Le Garn) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар. 
 Едвін Джейкоб Гарн — астронавт США.